Каменна () — разные значения.

Населённые пункты 
 Каменна (Западно-Поморское воеводство) — село в Щецинецком повяте Западно-Поморского воеводства.
 Каменна (Кутновский повят) — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства.
 Каменна (Куявско-Поморское воеводство) — село во Влоцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Каменна (Любушское воеводство) — село во Всховском повяте Любушского воеводства.
 Каменна (Нижнесилезское воеводство) — село в Клодзском повяте Нижнесилезского воеводства.
 Каменна (Опольское воеводство) — село в Намысловском повяте Опольского воеводства
 Каменна (Пётркувский повят) — село в Пётркувском повяте Лодзинского воеводства.
 Каменна (Поморское воеводство) — село в Квидзынском повяте Поморского воеводства.
 Каменна (Свентокшиское воеводство) — село в Казимежском повяте Свентокшиского воеводства.

Топонимы 
 Каменна (Буковске Врхи) — гора в горной системе Буковске Врхи;
 Каменна (Островец-Свентокшиский) — район города Островец-Свентокшиский.
 Каменна (приток Бубра) — приток реки Бубра;
 Каменна (приток Вислы) — приток реки Вислы;
 Каменна (приток Дравы) — приток реки Дравы;

Разное 
 Каменна — наименование одной из трибун стадиона Полонии.